EFL League One 2017/2018 är den fjortonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 BBC.co.uk

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018